Григо́рий Льво́вич Бондаре́вский (25 января 1920, Одесса — 7 августа 2003, Москва) — советский и российский востоковед. Доктор исторических наук (1965), профессор (1966), академик Академии социальных наук, Международной академии информатизации. Почётный академик РАЕН.

Биография 
Внук купца II-й гильдии, кондитера Л. А. Крахмальникова. Мать — Крахмальникова Софья Львовна (1895—1973).

Окончил исторический факультет МГУ (1940), затем учился в аспирантуре МГУ (1941). В 1941—1942 годах — декан исторического факультета Педагогического института им. Т. Шевченко в г. Сталинабаде. В 1942—1945 годах служил в РККА, политрук.

В 1945—1951 годах — начальник Политотдела НКИД Узбекистана. Одновременно в 1947—1956 годах — заведующий кафедрой истории Востока и с 1951 года — декан восточного факультета Среднеазиатского государственного университета.

С 1956 года в Москве, заведовал отделом международных проблем Института востоковедения (Института народов Азии) АН СССР. В 1965 году защитил докторскую диссертацию «Борьба за Персидский залив, Аравийский полуостров и Красное море на рубеже XIX—XX вв.». С 1976 года — заведующий сектором социологии международных отношений, советник Института социологии, Института социально-политических исследований (ИСПИ) РАН. В 1976—1984 годах — профессор Дипломатической академии МИД СССР.

Состоял членом Антисионистского комитета советской общественности.

Был убит 7 августа 2003 года в Москве. Обвиняемый в преступлении впоследствии был оправдан судом присяжных.

Научное наследие 
Автор 27 монографий и более 300 статей, опубликованных в российской и зарубежной печати.

 Багдадская дорога и проникновение германского империализма на Ближнем Восток (1888—1903). — Ташкент, 1955.
 Английская политика и международные отношения в бассейне Персидского залива (кон. 19 — нач. 20 вв.). — М., 1968.
 Особенности борьбы за господство в Индийском океане и Персидском заливе в 19—20 вв. — М., 1985.

Признание и награды 
Приглашённый профессор Даремского университета.

Заслуженный деятель науки РСФСР (1982), почётный доктор Мирутского университета (Индия), лауреат Международной премии им. Джавахарлала Неру.

Кавалер индийского ордена «Падма Шри».

Примечания

Ссылки 
 Бондаревский Григорий Львович на сайте «Биография.ру»
 БОНДАРЕВСКИЙ Григорий Львович // «Российская еврейская энциклопедия»
 Бондаревский Григорий Львович на сайте «Яндекс»
 Холодная война в судьбе Г. Л. Бондаревского

Историки СССР
Историки России
Историки XX века
Историки XXI века
Востоковеды СССР
Исламоведы СССР
Востоковеды России
Исламоведы России
Преподаватели Национального университета Узбекистана
Преподаватели Дипакадемии МИД РФ
Преподаватели Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни
Сотрудники ИСПИ РАН
Сотрудники Института востоковедения РАН
Члены КПСС
Персоналии:Антисионизм в СССР
Нераскрытые убийства в Москве
Убитые в Москве
Убитые в результате нанесения ударов или избиения